Plaats in Indonesië
 Munggut (Padas), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Munggut (Wungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java